HHIPL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 724 амінокислот, а молекулярна маса — 80 779.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки